.

Origine e diffusione
Si riferisce al dio Varuṇa.

Persone

Varun Gandhi, politico indiano
Varun Badola, attore indiano

Prenomi di origine indoiranica
Nomi di divinità